Cabanelas (Mirandela), een plaats in de Portugese gemeente Mirandela
 Cabanelas (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde